„Дивергенти 2: Бунтовници“ () е американски научнофантастичен екшън от 2015 г. Това е вторият филм от поредицата „Дивергенти“ и е базиран на романа „Бунтовници“ на Вероника Рот.

Снимките на филма започват на 27 май 2014 г. в Атланта, Джорджия и приключват на 6 септември.

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2015 година
Американски научнофантастични екшъни
Филми на Роберт Швентке